Сено́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Безансона, 34 км на південний захід від Лонс-ле-Соньє.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2016 року Сено, Флорантія i Нанте було приєднано до муніципалітету Валь-д'Епі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сено на сайті французького Національного інституту географії
 Сено на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сено на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жура

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жура